kopiec (architektura)
 kopiec (informatyka)
 kopiec (rolnictwo)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 7 podstawowych
 Kopiec – część miasta Wisła
 Kopiec – przysiółek wsi Rzędziszowice w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia
 Kopiec – część wsi Więsławice-Parcele w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Kopiec – część wsi Kołdrąb w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Kopiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol 
 Kopiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek 
 Kopiec – osada w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Kopiec – część wsi Młyńczyska w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Kopiec – część wsi Klecza Dolna w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Kopiec – część wsi Oblin w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie
 Kopiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów 
 Kopiec – część wsi Murów w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Murów
 Kopiec – część wsi Medynia Łańcucka w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Kopiec – część wsi Kielanówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Kopiec – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin 
 Kopiec – część wsi Smolany Dąb w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Kopiec – część wsi Mazańcowice w woj. śląskim, w pow. bielski, w gminie Jasienica
 Kopiec – część wsi Hażlach w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Hażlach
 Kopiec – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck 
 Kopiec – część wsi Syrynia w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Lubomia
 Kopiec – część wsi Radziechowy w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz
 Kopiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska

Wzniesienia 
 Kopiec – szczyt w Beskidzie Niskim (Góry Grybowskie)
 Kopiec – szczyt w Beskidzie Niskim (Wzgórza Rymanowskie)
 Kopiec – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Kopiec – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Kopiec – szczyt w Gorcach
 Kopiec – szczyt na Pogórzu Orawskim na Słowacji
 Kopiec – szczyt w Sudetach
 Kopiec – wzniesienie w Będkowicach w woj. małopolskim

Ludzie 
 Iwan Kopiec – radziecki generał
 Marcin Kopiec – działacz narodowy, pisarz, poeta ludowy, badacz dziejów Śląska

Linki zewnętrzne